Станислав Александрович Савченко (род. 21 января 1967) — украинский шахматист, гроссмейстер (1993).

В составе сборной Украины участник 2-х Олимпиад (1996—1998) и 4-го командного чемпионата мира (1997).

Спортивные достижения

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 

Шахматисты СССР
Шахматисты Украины